

Personen
 August Brants, Belgische politicus
 Christoffel van Brants (1664-1732), Nederlandse koopman en ambassadeur
 Maurits Anton Brants (1853-1929), Nederlandse bioloog en politicus
 Victor Brants (1856-1917), Belgische hoogleraar

Biologie
 Brants' fluitrat, knaagdier
 Brants boommuis, zoogdier

Zie ook
 Brant (doorverwijspagina)
 Brand (doorverwijspagina)
 Brandt (doorverwijspagina)
 Brandts (doorverwijspagina)